Azerbajdžanska malonogometna Premier liga (azerski: Azərbaycan milli futzal çempionatı) je azerbajdžanska malonogometna  liga. Azerbajdžanska malonogometna Premier liga je osnovana 1994. godine. Azerbajdžansku malonogometnu Premier ligu organizira Azerbajdžanski nogometni savez te se liga igra pod UEFA-inim pravilima. U Azerbajdžanskoj malonogometnoj Premier ligi sudjeluju osam klubova.

Pobjednici

Izvori 

Prvoligaška malonogometna natjecanja
Mali nogomet u Azerbajdžanu